Die verlorene Welt steht für:

 Die verlorene Welt (Fernsehserie), Fernsehserie
 Die verlorene Welt (1925), Verfilmung
 Die verlorene Welt (1992), Verfilmung

Siehe auch:
 Die vergessene Welt
 The Lost World